Agyemang Opoku (né en 1989), footballeur international ghanéen. 
 Jane Naana Opoku-Agyemang (née en 1951), femme politique ghanéenne.
 Nicholas Opoku (né en 1997), footballeur international ghanéen.
 Nana Opoku Ampomah (né en 1996), footballeur international ghanéen.
 Phyll Opoku-Gyimah, alias Lady Phyll, militante LGBTQI.
 Samuel Opoku Nti (né en 1961), footballeur ghanéen.
 Sandra Opoku, avocate ghanéenne.
 Zohra Opoku, artiste germano-ghanéenne.

 Opoku Afriyie (né en 1945), footballeur ghanéen.
 Opoku Waré (1700-1750), souverain ashanti

Opoku peut aussi faire référence à :
 Lycée Opoku Ware, établissement scolaire du Ghana.